Osoby
 Astrid Lulling (ur. 1929) – luksemburska polityk
 Jérôme Lulling – luksemburski lingwista